Slovo hrubý může v dnešní češtině znamenat neotesaný, neomalený, neočištěný apod.
Ve starší češtině a slovenštině znamenalo „velký, mohutný“ a v tomto významu se stalo příjmením Hrubý i součástí řady zeměpisných názvů. Ženský tvar je Hrubá.

příjmení osob
 Adolf Hrubý (1893–1951) – český politik
 Dan Hrubý (* 1968) – český publicista, spisovatel a nakladatel
 David Hrubý (* 1975) – český fotbalista
 Emanuel Hrubý (1865–1943) – český a československý politik, senátor za agrární stranu
 Hrubý z Jelení, více osobností, viz rozcestník
 Jan Hrubý, více osobností, viz rozcestník
 Josef Hrubý, více osobností, viz rozcestník
 Karel Hrubý, více osobností, viz rozcestník
 Ladislav Hrubý (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Martin Hrubý (* 1969) – český herec
 Otakar Hrubý (1913–1993) – český stíhací pilot Royal Air Force
 Radomír Hrubý (* 1962) – český fotbalista
 Robert Hrubý (* 1994) – český fotbalista
 Tomáš Hrubý, více osobností, viz rozcestník
 Václav Hrubý, více osobností, viz rozcestník
 Věnceslav Hrubý (1848–1933) – český právník a politik
 Vilém Hrubý (1912–1985) – český archeolog
 Vincenc Hrubý (1856–1917) – český šachista
 Vladimír Hrubý (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Vlastimil Hrubý (* 1985) – český fotbalový brankář
 Vojtěch Hrubý (1924–2010) – český katolický kněz, salesián
 Zdeněk Hrubý (1956–2013) – český horolezec
 Zdeněk Hrubý (zvukař) (* 1939) – český mistr zvuku a vysokoškolský pedagog FAMU

geografické názvy
 Hrubý Jeseník – pohoří
 Hrubý Rohozec (zámek) – zámek na okraji města Turnova
 Hrubý štít – slovenský vrch na hlavním hřebenu Vysokých Tater
 Hrubý Šúr – slovenská obec
 Hrubý vrch (Vysoké Tatry) – slovenský vrch ve Vysokých Tatrách
 Hrubý vrch (Západní Tatry) – slovenský vrch na hlavním hřebenu Západních Tater

další významy
 Hrubá mzda
 Hrubý domácí produkt
 Hrubý národní produkt